Strutbach ist ein Gewässername:

 Strutbach (Blaubach), linker Zufluss des Blaubachs (zur Brettach, zur Jagst) in Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Strutbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) bei Ziegelbronn, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Strutbach (Fils), rechter Zufluss der Fils in Ebersbach an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Strutbach (Reiglersbach), linker Zufluss des Reiglersbachs zwischen Gerbertshofen und dem Reiglersbachsee, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Strutbach (Leimbach), linker Zufluss des Leimbachs (zur Schwarzwälder Kinzig) nahe Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Strutbach (Trabener Bach), linker Zufluss des Trabener Bachs (zum Kautenbach) im Gebiet der Ortsgemeinde Kommen, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz 

Siehe auch:
 Strudelbach
 Strupbach
 Strutgraben
 Struth
 Struthbach
 Strütbach